Nubisch steht für:

 Nubier, Volk im heutigen Sudan und südlichen Ägypten
 Nubien, historisches Gebiet in Südägypten
 nubische Sprachen, Zweig der nilosaharanischen Sprachen
 nubische Schrift für das Altnubische

Siehe auch:

 Nubi (Kinubi-Sprache, Uganda)
 Nubia (Begriffsklärung)